A330 oder A 330 steht für:
 Airbus A330, europäisches Flugzeug
 Alpine A330, französischer Rennwagen
 Van Hool newA330 Fuel Cell, belgischer Brennstoffzellenbus
 Sony Alpha 330, ein Kameragehäuse von Sony

A.330 steht für:
 Aero A.330, tschechisches Flugzeug, siehe Aero A.30 #Aero A.330

Abkürzung